Mall Molesworth ha battuto in finale Esna Boyd 6-3 10-8.

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australasian Championships 1922